

Constelação
 IK Pegasi - Sistema estelar binário, na constelação de Pégaso.

Futebol
 Umeå IK - Equipe sueca de futebol feminino, fundada em 1917 na cidade de Uma.
 IK Brage - Equipe de futebol.

Genética
 IK (gene) - Gene que codifica a proteína RED.

Desambiguação